Reitter Ferenc-díj 1978-1992 Budapest Főváros Tanácsa adományozta
 Reitter Ferenc-díj 2001-től a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) által létrehozott Víz az Élet Alapítvány adományozza
 Reitter Ferenc-díj 2001-től Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága adományozza